Сауз Секо има више значења:

 Сауз Секо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сауз Секо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сауз Секо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику